Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Damendoppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1950.

Setzliste

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, IV. Jahrgang, Heft 12 (August 1950 (II))

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1950